Red Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Red Mountain (Rossland Range), berg i British Columbia, 
 Red Mountain (Camelsfoot Range), berg i British Columbia,